Mužská dvouhra Stockholm Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl argentinský čtvrtý tenista světa Juan Martín del Potro, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal třetí nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále zdolal lotyšského kvalifikanta z druhé světové stovky Ernestse Gulbise po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Po dvou finálových porážkách si 20letý nejmladší člen elitní světové dvacítky Tsitsipas připsal na okruhu ATP Tour premiérový titul. Stal se tak vůbec prvním řeckým šampionem události ATP v historii. Gulbis přerušil rekordní šňůru okruhu ve finálové neporazitelnosti, čítající šest výher, když poprvé nalezl přemožitele.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2018
ATP World Tour 2018